The Godmother – cortometraggio del 1912 diretto da Ralph Ince
The Godmother – cortometraggio del 2010 diretto da Lior Chefetz
The Godmother – cortometraggio del 2012 diretto da Evan Carnevali, Quinn Chittenden